Кубок УЕФА по мини-футболу 2013—2014 — тринадцатый розыгрыш кубка.

Предварительный этап 
Проходил с 27 августа по 1 сентября 2013 года.

Основной этап 
Проходил с 1 по 6 октября 2013 года.

Элитный раунд 
Проходил 19  — 24 ноября 2013 года.

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Финал четырёх 
Финал четырёх состоялся 24—26 апреля 2014 года в Баку.

Участники:
  Барселона (Испания)
  Динамо (Москва, Россия)
  Кайрат (Алма-Ата, Казахстан)
  Араз (Нахичевань, Азербайджан)

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка УЕФА по футзалу

Кубок УЕФА по мини-футболу
2013 год в мини-футболе
2014 год в мини-футболе